«Демони» — український повнометражний фільм режисера Варвари Фаєр.

Про фільм 
В українське село приїздить російський гастарбайтер Славік. Він зустрічає немолоду, але активну Ніну, старшу за себе на 20 років. Вони починають жити разом, хоча та годиться йому в матері, а інтереси в них діаметрально протилежні: він не п'є, а вона жене самогон, вона господиня, а йому на побут начхати. Та щось тримає Славіка біля неї. Згодом до них у душі заповзають демони: до неї — ревнощів, до нього — буйства. Роман, який починає писати Славік, усе змінює: кохання, що перейшло в ненависть, перетікає в натхнення. Славік починає підозрювати, що Ніна — відьма.

Посилання 
 Демони 
 «Демони» наших душ 

Українські фільми 2013
Фільми українською мовою
Фільми-драми України